Ґміна Стенжиця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Стенжиця (Картузький повіт) — сільська ґміна у Поморському воєводстві
 Ґміна Стенжиця (Рицький повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві